Venz steht für:
 Venz (Unternehmen), niederländischer Schokoladenhersteller
 Venz (Trent), Ortsteil der Gemeinde Trent im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Vens
 Wenz